Гулачи () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гулачи, Мария (1941—2015) — венгерская фехтовальщица, серебряный призёр летних Олимпийских игр в Мехико.
 Гулачи, Петер (род. 1990) — венгерский футболист, вратарь «РБ Лейпциг» сборной Венгрии.